Ефим Степанович Фальков (1836—1865) — российский агроном и переводчик сельскохозяйственной литературы.

Учился в Тобольской семинарии и в Горыгорецком земледельческом институте, в котором и окончил курс в 1856 года со званием учёного агронома. С начала 1860 года преподавал сельскохозяйственные дисциплины в Казанском университете.

Сочинения 
 «О способах распространения в России высшего агрономического образования» («Записки Казанского экономич. общества», 1859);
 «Главные начала лесоводства» (перевод из Рашера, ib., 1860);
 Сельское хозяйство как промышленность и как наука: Три первых лекции, чит. в Казан. ун-те, в марте 1860 г. — Казань: тип. Ун-та, 1860. — [2], 65 с.
 «Современная научная теория землеведения»,
 «Химия в применении к сельскому хозяйству и физиологии» (перев. из соч. Либиха — «Труды Имп. СПб. вольн. экон. общ.», 1863);
 «Овцеводство и шерстоведение» Фридриха Шмидта (перев. с нем. Ф., под редакцией А. Советова, СПб., 1863).

Литература 
 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1836 году
Умершие в 1865 году
Агрономы Российской империи
Переводчики на русский язык
Учёные XIX века
Выпускники Тобольской духовной семинарии
Выпускники Горы-Горецкого земледельческого института
Преподаватели Императорского Казанского университета